Reble ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Reble (1910–2000), deutscher Pädagoge
 Columban Reble (1664–1738), deutscher Benediktinermönch und Geschichtsschreiber